Chris Sutton (meteoroloog) (1948–2018), een Nieuw-Zeelandse meteoroloog
 Chris Sutton (voetballer) (1973), een Engelse voetballer
 Chris Sutton (muzikant), een Amerikaanse muzikant (drummer)
 Christoper Sutton (theateracteur), een Amerikaanse theateracteur
 Christopher Sutton (wielrenner) (1984), een Australische wielrenner